Теміскамінг — геологічна серія в Канаді.
 Теміскамінг — озеро в Канаді.
 Абітібі-Теміскамінг — адміністративний регіон розташований на північному сході провінції Квебек (Канада).